Dresden-Altstadt steht für:

 Innere Altstadt, historischer Stadtkern von Dresden
 Altstadt (Gemarkungen), Gemarkungen Altstadt I und Altstadt II in Dresden
 Altstadt (Stadtbezirk), Stadtbezirk in Dresden
 Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt, Bahnbetriebswerk in Dresden
 Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt, siehe Amtshauptmannschaft Dresden